Цыганко́в (Цыганко́ва) — русская фамилия, происходящая от прозвища Цыганок, дававшегося черноволосым и смуглолицым. Известные носители:

Цыганков 
 
 Цыганков, Алексей Яковлевич (1900—1969) — советский военачальник, полковник.
 Цыганков, Андрей Павлович (род. 1964) — российский и американский политолог.
 
 Цыганков, Василий Евдокимович (1920—1990) — Герой Советского Союза.
 Цыганков, Вениамин Иванович (1900—1975) — советский актёр театра и режиссёр.
 Цыганков, Виктор Витальевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Цыганков, Виталий Викторович — украинский футболист и тренер.
 Цыганков, Геннадий Дмитриевич (1947—2006) — советский хоккеист.
 Цыганков, Иван Власович (1908—1988) — советский математик.
 Цыганков, Максим Матвеевич (?—1941) — пионер отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования.
 Цыганков, Никифор Фомич (1905—1945) — советский военачальник, полковник.
 Цыганков, Николай Силаевич (1936—2008) — советский и российский экономист, поэт, писатель.
 Цыганков, Пётр Николаевич (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Цыганков, Эрнест Сергеевич (1935—2021) — советский и российский тренер по авто и мотоспорту.

Цыганкова 
 Цыганкова, Анна (род. 1979) — российская балерина, солистка Национального театра Нидерландов.
 Цыганкова, Наталья Юрьевна (род. 1962) — советская и российская гандболистка и гандбольный тренер.